Дамиан Афанасьевич Кочнев (1870, Нюрба, Якутской области — ?) — присяжный поверенный, член Государственной думы Российской империи II созыва от Забайкальской области, политический и общественный деятель, учёный.

Биография 
Русский по национальности. Отец крестьянин. Родился в селе Нюрба Вилюйского округа Якутской области. Выпускник Якутской областной духовной семинарии. Не позднее 1895 "с выдачею прогонов на счет суммы, отпущенной Советом православного миссионерского общества" был направлен в переводческую комиссию в Казань для корректуры переводов на якутский язык.  В 1895 поступил на юридический факультет Казанского университета. Входил в Комиссию переводчиков религиозных книг на инородческие языки при братстве святого Гурия. Участвовал в переводе на якутский язык Священного писания, создал якутский букварь, написал учебник английского языка для якутов. В РГИА хранится записка «Об учебниках на якутском языке,  о переводах из Св. Писания,  сделанных студентами Казанского университета Кочневым Д. А. и Оконешниковым В. Т.». 16  мая 1898 года епископ Рязанский Мелетий обратился с письмом обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву, в котором говорилось: Студенты Казанского университета Демьян Афан. Кочнев и якут Василий Тимоф. Оконешников со своими переводческими изданиями решились посетить Петербург и лично представить <их> пред Особою Вашего Превосходительства.  Слово одобрения к их трудам на пользу своей родины ободрит их к исполнению предпринятого ими дела – снабжения своих родичей книгами Священнаго Писания и учебниками на якутском языке,  по методу Н. И. Ильминского. Состоялась ли встреча Кочнева с Победоносцевым неизвестно. Кочнев автор нескольких статей по этнографии Якутии, первым выдвинул гипотезу о том, что якуты пришли из Урянхайского края.

Окончив университет, Кочнев стал помощником по судебным вопросам в Казани, а с 1902 по ноябрь 1906 года служил  мировым судьей в Верхнеудинске Забайкальской области, с ноября 1906 по 1907 год — присяжным поверенным (с заработком 4 тысячи рублей в год). Председатель общества вспомоществования нуждающимся учащимся во всех средних учебных заведениях г. Верхнеудинска.
В 1906 — организатор и первый председатель Якутского комитета Партии народной свободы.

7 февраля 1907 избран в Государственную думу Российской империи II созыва от городского и сельского населения Забайкальской области. Вошёл в Конституционно-демократическую фракцию и Сибирскую группу. Состоял в комиссии по церковным вопросам. Участвовал в прениях по законопроекту «О пароходстве по рекам Амурского бассейна».

В 1916 году пожертвовал 1 тысячу рублей на создание в Иркутске университета (основан 27 октября 1918 года). Был членом Якутского и Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества.

С 18 августа 1917 по 1919 гласный Иркутской городской думы. Член юридической комиссии и комиссии по выборам в Учредительное собрание. Кандидат в члены Учредительного собрания по списку партии народной свободы. Одновременно с ним были выдвинуты Михаил Попов, член партии меньшевиков, Василий Панкратов, социал-демократ, просидевший тринадцать лет в камере-одиночке Шлиссельбургской крепости, Гаврил Ксенофонтов, один из образованнейших якутов того времени. Победили на выборах Гаврил Ксенофонтов и  Василий Панкратов.

5 сентября 1917 на собрании кадетской партии в Иркутске призвал поддержать Временное правительство, как председатель Иркутского отдела партии протестовал против повальных обысков осенью 1917. Весной 1918 года встречался с генералом В. Е. Флугом, посланным руководством белого движения в Сибирь для выяснения положения. От непосредственного участия в контрреволюционной работе, как пишет генерал, "по известным мотивам" отказался, но всесторонне информировал делегацию с Дона о местных делах и помог в налаживании связей с коммерческими кругами.  23 июля 1918 в Иркутске на общем собрании той же кадетской партии приветствовал свержение власти большевиков и призвал к созданию сильной национальной армии. Осенью 1918 отказался от предложенных ему должностей председателя Иркутского окружного суда и прокурора Иркутской судебной палаты.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Труды 
 О погребальных обрядах якутов Вилюйского округа Якутской области. Казань, 1895; 
 Очерки юридического быта якутов // Изв. Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1899.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 295.
 Хронос. Кочнев Дамиан Афанасьевич
 Звягин С. П. КОЧНЕВ Дамиан Афанасьевич // Энциклопедия Сибири.

Рекомендованные источники 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 212; Дело 634. Лист 121.
 Национальный архив Республики Татарстан. Фотодокументы. 2329. Дамиан Кочнев - студент Казанского университета юридического факультета.
 Андросов Е. Д. Олоххо тардыһыы күүһэ. – Дьокуускай: Бичик, 2003. – С. 255. (на якутском языке, о переводах священного писания и других книг в конце XIX - начале XX века)
 Звягин С. П. Кочнев Дамиан Афанасьевич // Историческая энциклопедия Сибири. Том. "К"-"Р". Главный ред. В. А. Ламин. Новосибирск, 2009.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Персоналии:Забайкальский край
Выпускники Якутской духовной семинарии
Персоналии:Якутия
Кадеты
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Гласные Иркутской городской думы
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи